Трубка Прандтля (названная в честь немецкого гидродинамика Людвига Прандтля) — аэродинамический прибор для измерения динамического давления. Прибор представляет собой комбинацию трубки Пито и напорной трубки для измерения статического давления потока. В трубке Прандтля имеется одно отверстие в направлении потока для измерения полного давления и несколько отверстий по кольцу вдоль поверхности трубки на некотором расстоянии от её острия для измерения статического давления. Разница между давлениями может быть измерена с помощью манометра, согласно закону Бернулли эта разница является динамическим давлением. Установившееся в трубке динамическое давление приближённо равно
 
где  — плотность движущейся (набегающей) среды;  — скорость набегающего потока;  — коэффициент местного сопротивления.

Этот прибор также называется расходомером скоростного напора Прандтля, так как позволяет вычислить скорость, а, следовательно, и расход в заданном сечении.

См. также 
 Трубка Пито

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article092282.html «Трубка Прандтля» в БСЭ]

Гидродинамика
Аэродинамика
Приборы для измерения давления